Igelgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Igelgöl, sjö i Västerviks kommun, 
Igelgölen, Småland, sjö i Västerviks kommun, 
Stora Igelgöl, sjö i Västerviks kommun, 
Igelgölen (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun, 
Igelgölen (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Igelgölen (Stjärnorps socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,

Se även
Iglagöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn